Electron – lanciatore spaziale sviluppato da Rocket Lab
 Electron – framework open source per lo sviluppo della GUI di applicazioni desktop
 Acorn Electron – home computer della Acorn Computers

 Elektron – lega metallica di magnesio e alluminio

Pagine correlate 
Elettro